Мия:
 Мия — чадский язык.
 Мия, Фарук (род. 1997) — угандийский футболист, полузащитник.
 Мии - род морских двустворчатых моллюсков из семейства Myidae

Японский топоним и имя 
  - японское слово, означающее «(императорский) дворец», «синтоистский храм», «принц». Является распространённой составляющей топонимов и титулов

Топоним 
  — река в Японии на острове Хонсю

В значении «принц» 
 Синнокэ, четыре старшие боковые линии императорского дома Японии, которые до 1947 года могли претендовать на трон в случае угасания основной императорской линии: Фусими-но-мия, Кацура-но-мия, Арисугава-но-мия, Канъин-но-мия
 Мия-сан, Мия-сан - японский военный марш 1868 года

См. также 
 Миа